Кам'яний Брід — запорозьке і слов'яносербське селище в минулому, тепер частина Кам'янобрідського району Луганська
Селище міського типу:
 Кам'яний Брід — Житомирська область, Звягельський район
Села:
 Кам'яний Брід — Житомирська область, Новоборівська селищна громада
 Кам'яний Брід — Житомирська область, Старосілецька сільська громада
 Кам'яний Брід — Кіровоградська область, Голованівський район
 Кам'яний Брід — Ростовська область, Родіоново-Несвітайський район; до 1925 року було у складі України (УСРР)
 Кам'яний Брід — Черкаська область, Звенигородський район